Terje Langli (né le ) est un ancien fondeur norvégien.

Palmarès

Jeux olympiques

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Meilleur classement final:  en 1992.
 2 victoires.

Naissance en février 1965
Fondeur norvégien
Champion olympique norvégien
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé de bronze olympique norvégien
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992